Sunshine Glacier ( für Sonnenscheingletscher) ist der Name folgender Gletscher:
 Sunshine Glacier (Coronation Island) auf Coronation Island, Südliche Orkneyinseln
 Sunshine Glacier (Adelaide-Insel) auf der Adelaide-Insel, Adelaide- und Biscoe-Inseln, Antarktika